Die Danish Darts Open 2019 waren die bislang zweite Austragung des Ranglistenturniers  und wurden vom 14. bis zum 16. Juni 2019 von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Es war das achte Event der European Darts Tour 2019, welche als Teil der Pro Tour 2019 durchgeführt wird. Austragungsort waren erneut die Bröndby Hallen in Kopenhagen.

Den Turnier gewann der Engländer Dave Chisnall, welcher im Finale mit 8:3-legs seinen Landsmann Chris Dobey bezwang.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus war in den ersten Runden ein best of 11 legs, im Halbfinale best of 13 legs und im Finale best of 15 legs.
Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 140.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer 
PDC Pro Tour Order of Merit
Plätze 1–16
  Ian White
  Daryl Gurney
  Gerwyn Price
  James Wade
  Adrian Lewis
  Peter Wright
  Rob Cross
  Mensur Suljović
  Dave Chisnall
  Ricky Evans
  Joe Cullen
  Simon Whitlock
  Jonny Clayton
  Stephen Bunting
  Darren Webster
  Jermaine Wattimena

Sieger des UK Qualifier
  Steve Beaton
  Michael Smith
  Nathan Aspinall
  Mervyn King
  Kirk Shepherd
  Steve West
  Kevin Burness
  Chris Dobey
  Reece Robinson
  Mick Todd
  Glen Durrant
  Ryan Harrington
  William O’Connor
  Luke Woodhouse
  Kyle Anderson
  Scott Taylor
  Steve Lennon
  Ryan Joyce

Sieger des European Qualifier
  Martin Schindler
  Krzysztof Ratajski
  José Justicia
  José de Sousa
  Gabriel Clemens
  Vincent van der Voort

Sieger des West & South Europe Qualifier
  Mike De Decker
  Cody Harris

Sieger des Host Nation Qualifier
  Per Laursen
  Niels-Jørgen Hansen

Sieger des Nordic & Baltic Qualifier
  Dennis Nilsson
  Teuvo Haverinen

Bestplatzierter Nordic & Baltic Spieler der PDC Order of Merit
  Kim Viljanen

East Europe Qualifier
  Krzysztof Kciuk

Turnierverlauf

Weblinks 
 Bericht auf dartn.de
 Bericht auf darts1.de

Einzelnachweise 

European Darts Tour 2019
Danish Darts Open